Сиби́рское де́рби, также известное как красноя́рское де́рби — регбийный матч между двумя красноярскими клубами «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», который является наиболее значимым в российском регби. История соперничества ведет свое начало с 1990 года, когда «Енисей-СТМ» поднялся в Высшую Лигу советского чемпионата, где в это время доминировал «Красный Яр». Матчи между земляками приобрели принципиальный характер, а после смерти легендарного красноярского регбиста Юрия Николаева, в его честь был учрежден переходящий Кубок Николаева. Который с 2016 года разыгрывают «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» в первом дерби сезона на красноярской земле. А всего состоялось 145 сибирских дерби в рамках официальных турниров. На счету «Енисея-СТМ» 84 победы, у «Красного Яра» 57 побед и 4 матча завершились в ничью. Помимо Красноярска несколько дерби прошли в других городах: Абакан, Шушенское, Чита, Москва, Симферополь и Эдинбург.

Статистика

Результаты матчей

Трофеи клубов

Места клубов в чемпионате 

• Всего: Красный Яр 14 раз выше финишировал, Енисей-СТМ 18 раз выше финишировал.

Примечания

Ссылки 
 

Регби в России
Спорт в Красноярске